Boutayeb ist der Familienname folgender Personen:
 Brahim Boutayeb (* 1967), marokkanischer Langstreckenläufer
 Hammou Boutayeb (* 1956), marokkanischer Langstreckenläufer